Zator bzw. Zátor steht für:

 Zator, Stadt im Powiat Oświęcimski, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Zátor, Gemeinde im Okres Bruntál, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien
 Gmina Zator, Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Oświęcimski, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Herzogtum Zator, Herrschaftsgebiet der Schlesischen Piasten

Zator ist der Familienname folgender Personen:

 Kasimir II. von Zator (vor 1450–1490), Herzog von Zator, siehe Kasimir II. (Teschen-Zator)
 Johann V. von Zator (um 1455–1513), Herzog von Zator, siehe Johann V. (Teschen-Zator)

 Wladislaus von Zator († 1494), Herzog von Zator, siehe Wladislaus (Teschen-Zator)